УБН:
 Универсальные базовые навыки
 Управление по борьбе с наркотиками